Beretta 8000 (Cougar) — серия пистолетов, произведённых итальянской компанией Beretta. Они впервые появились на рынке в 1994 году как более компактная альтернатива пистолета Beretta 92, предлагающая сочетание скрытности, легкости ношения, точности и огневой мощи.

Изначально разрабатывался под патрон .40 S&W, который на тот момент был новым, и только позже были созданы варианты под патроны 9×19 мм, .357 SIG и .45 ACP. Эти пистолеты удобны для использования полицией и самообороны.

Описание 
Серия пистолетов Cougar 8000 — самозарядные пистолеты, имеющие ударно-спусковой механизм двойного действия. Эти пистолеты используют относительно редкую систему запирания поворотом ствола вокруг продольной оси. Вращательное движение ствола контролируется выступом в стальной вставке рамки пистолета, который движется по фигурному пазу на стенке ствола.

Рамка сделана из лёгкого алюминиевого сплава. Стандартная версия пистолета — модель F с ударно-спусковым механизмом двойного действия с открытым курком и двусторонним предохранителем. Альтернатива — модель D, имеющий УСМ двойного действия со скрытым курком и без предохранителя. Пистолеты под патрон 9×19 мм, .357 SIG и .40 используют двухрядные магазины, а пистолеты под патрон .45 ACP — однорядные.

Варианты

Калибры 
 8000: 9×19 мм, пятнадцатизарядный магазин
 8000F: .41 AE
 8000L: 9×19 мм, более лёгкий и компактный, тринадцатизарядный магазин
 8000L Type P: 9×19 мм, более лёгкий и компактный, пятнадцатизарядный магазин
 8357: .357 SIG, одиннадцатизарядный магазин
 8040: .40 S&W, одиннадцатизарядный магазин
 8045: .45 ACP, восьмизарядный магазин

Самозарядные пистолеты Италии
Самозарядные пистолеты по алфавиту
Оружие под патрон 9 × 19 мм Парабеллум
Оружие под патрон .45 ACP
Оружие под патрон .40 S&W
Оружие под патрон .357 SIG